Humbertiella kan syfta på:

 Humbertiella (djur) – ett släkte av bönsyrsor
 Humbertiella (växter) – ett släkte av växter